United steht für:
 United (Album), Musikalbum der DSDS-Finalisten von 2003
 United (Band), japanische Metal-Band
 United (Film), britischer Fernsehfilm von 2011
 United (Lied), Lied von Prince Ital Joe und Marky Mark von 1994
 United (Spiel), Postspiel
 United Airlines, US-amerikanische Linienfluggesellschaft
 UNITED for Intercultural Action, europäisches Netzwerk
 United Jazz + Rock Ensemble, Fusion-Band 
 United Electrical Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Nor-X
 United Motor & Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Ormond
 National United Service Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen United
 United Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen United
 United Power Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen United Power
 United Factories Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Unito
 United (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Nutzfahrzeugmarke
 Namensbestandteil von Sportvereinen im englischsprachigen Raum, z. B. Manchester United

United steht für folgende Orte:
 United (Louisiana)
 United (Pennsylvania)
 United (West Virginia)